Het ATP-toernooi van Boekarest 2012 (met de officiële naam BRD Năstase Țiriac Trophy 2012) werd gespeeld van 23 tot en met 29 april 2012. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Het was de eerste keer in 19 jaar dat het toernooi in de april werd gespeeld, in plaats van in september. Aangezien het toernooi van Boekarest het enige graveltoernooi na de US Open was, heeft de ATP het toernooi verplaatst naar het gravelseizoen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest